A Igreja Templária de Cristo na Terra (ITCT) é uma religião sincrética tendo por base elementos do Cristianismo (principalmente o Neopentecostalismo), do Gnosticismo, da Psicologia e de religiões espiritualistas. Se autodenomina uma "ordem militar dentro da Igreja Católica" advinda da Ordem dos Templários (dissolvida em 1312 d. C pelo papa Clemente V). Surgiu no estado de São Paulo, sendo fundada pelo religioso pernambucano Walter Sandro, que se autointitulou "apóstolo" após alegar ter visto e recebido ordens espirituais do Arcanjo Miguel, que lhe apareceu fisicamente. Possui filiais nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Seus cultos, por aparência, se assemelham muito aos de igrejas evangélicas de linha neopentecostal,  levando vários estudiosos cristãos a alertarem às diferenças desta religião evitando assim possíveis confusões por parte dos menos atentos.

Entre as crenças peculiares da ITCT está a idéia de que seus membros são reencarnações dos antigos templários da história cristã medieval. Seus cultos possuem exorcismos, como nas igrejas evangélicas pentecostais e passes espíritas.

Seus membros pagam mensalmente o "Carnê da Gratidão". Entre os hábitos, seus membros não podem beber café, comer carne ou ingerir açúcar mascavo. São obrigados a fazer ioga e tai chi chuan. Seus templos possuem imagens de Buda, do Arcanjo Miguel (dentre outros santos católicos), cristais e etc.

Religiões sincréticas